11B ist die Abkürzung für:

 Citroën Traction Avant, ein PKW-Modell
 Link 11B, ein militärischer Datenaustausch-Standard von Marine und Luftwaffe der NATO

11B